Anabaena — род цианобактерий. 
 «Анабэна» — альбом лидера рок-группы «АукцЫон» Леонида Фёдорова.